

Села:
 Яблуниця — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Яблуниця — Івано-Франківська область, Надвірнянський район, Яремчанська міська рада
 Яблуниця — Чернівецька область, Вижницький район
Річки:
 Яблуниця — ліва притока Брустурянки, в межах Тячівського району Закарпатської області 
 Яблунька (Яблуниця) — права притока Прутця Яблуницького, в межах Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Гірськолижний курорт:
 Яблуниця — гірськолижний курорт біля села Яблуниця Надвірнянського району Івано-Франківської області

Див. також 
 Яблоніца